Les Petits Riens (1778), ballet de Wolfgang Amadeus Mozart chorégraphié par Jean-Georges Noverre ;
 Les Petits Riens (1941), film français de Raymond Leboursier ;
 Le Dieu des Petits Riens (The God of Small Things) (1997), roman indien d’Arundhati Roy ;
 Les Petits Riens (2006-2018), série de bande dessinée française de Lewis Trondheim.

Voir aussi
 Les Petits Riens, association belge de lutte contre l'exclusion et la pauvreté.